Das Surabaya Women’s Open 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Surabaya. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 7. bis 13. November 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Surabaya